Prueba Villafranca de Ordizia 2021 var den 98. udgave af det spanske cykelløb Prueba Villafranca de Ordizia. Det knap 166 km lange linjeløb blev kørt den 25. juli 2021 med start og mål i Ordizia i provinsen Guipúzcoa. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2021.

Spanske Luis León Sánchez fra  vandt løbet i en spurt med fire landsmænd.

Resultat

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI Europe Tour 2021